Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Mason, das erste nach John Y. Mason, das zweite nach Fähnrich Newton Henry Mason, das dritte zu Ehren der Leistungen des zweiten:

USS Mason (DD-191), Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1940
USS Mason (DE-529), Geleitzerstörer der Evarts-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1945
USS Mason (DDG-87), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 2003

Mason